Irakli Mcituri (* 13. srpna 1995) je gruzínský zápasník–volnostylař.

Sportovní kariéra 
Zápasení se věnuje od 10 let v Tbilisi v klubu Martve. Vrcholově se připravuje pod vedením Emzara Bedynejišviliho. V gruzínské volnostylařské reprezentaci se pohybuje od roku 2016. Od roku 2018 startuje v neolympijské váze do 92 kg.

Výsledky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Výsledky Irakli Mcituriho na uni-leipzig.de

Gruzínští volnostylaři
Narození 13. srpna
Narození v roce 1995
Narození v Gruzii
Žijící lidé
Muži